Mondo, Italiaans voor wereld
 Mondo (filmgenre), een subgenre van exploitatiefilm en documentaire
 Mondo (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van de VPRO